Salelles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saleilles, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Les Salelles, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Les Salelles, Lozère, departementet Lozère i regionen Occitanien,